Grinius est le nom de plusieurs personnalités lituaniennes :
Gediminas Grinius (1979-), coureur d'ultra-trail.
Kazys Grinius (1866-1950), homme politique.